

Film 
 Viva la vita (Sonnenstrahl) – film del 1933 diretto da Pál Fejös
 Viva la vita (Viva la vie!) – film del 1984 diretto da Claude Lelouch

Altro 
 Viva la vita – singolo di Nesli del 2018

Pagine correlate 
 Viva la vida